

Села 
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Новгородківська селищна громада (в минулому — Новгородківський район)